Ures kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ures (kommun), Sonora, 
 Ures, Ures, Sonora, 
 Ures, Caborca, Sonora,